Le BSWW Mundialito 1997 est la seconde édition de cette compétition. Trois ans après la première, elle se joue sur la Praia da Claridade de Figueira da Foz au Portugal pour la première fois des six tournois suivants.

Le Brésil conserve son titre.

Groupe A

Groupe B

Phase finale

Notes et références 

1997
Compétition de beach soccer au Portugal
Football en 1997
Sport au Portugal en 1997
Sport en juillet 1997
Sport en août 1997